San Salvador (Venècia), església de Venècia
 San Salvador, capital d'El Salvador, estat de l'Amèrica Central
 Departament de San Salvador, un dels 14 departaments en què es divideix administrativament El Salvador
 San Salvador de Jujuy, ciutat argentina capital de la província de Jujuy
 San Salvador o Guanahani, illa de les Bahames que s'acostuma a identificar amb l'antiga Guanahani, el primer tros de terra americana que va trepitjar Cristòfor Colom
 Riu San Salvador (Uruguai), riu de l'Uruguai
 San Salvador (Valladolid), municipi de Valladolid

 San Salvador (ciutat),
 San Salvador (municipi d'Hidalgo),

 San Salvador de Basarán
 San Salvador de Cornellana

 San Salvador de Oña

 San Salvador de Leire

 San Salvador de Lourenzá
 San Salvador de Velasco en la vall de Jujuy

 San Salvador de Valdediós

 San Salvador del Valledor